Dositheos oder Dositheus ist der Name von:

 Dositheos von Samaria (1. Jhd. n. Chr.), frühchristlicher Gnostiker
 Dositheos (Sohn des Drimylos), hellenistischer Beamter in Ägypten  (3. Jhd. v. Chr.)
 Dositheos (Mathematiker),  Mathematiker und Freund des Archimedes (3. Jhd. v. Chr.)
 Dositheos (Grammatiker), auch Dositheus magister genannt, Verfasser einer ars grammatica (4. Jhd.)
 Dositheos von Jerusalem, Patriarch von Jerusalem (vor 1187–1189) und von Konstantinopel (1189–1191)
 Dositheos, Metropolit von Trapezunt (15. Jhd.)
  Dositheos II., Patriarch von Jerusalem (1669–1707)
 Dositheos, Metropolit der Ungarisch-Walachei (1734–1826)